Adelolophus hutchisoni (gr. adelo/άδηλο "desconocido" o "incierto" y lophos/λοφος "cresta", "cresta desconocida de Howard Hutchison") es la única especie conocida del género extinto Adelolophus de dinosaurio ornitisquio hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 77 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Es conocido a partir de un maxilar parcial aislado, con rasgos únicos, pero con similitudes con Parasaurolophus y Velafrons, según los autores. Adelolophus fue descrito por Terry Gates et. al en 2014. La especie tipo y única conocida hasta ahora es A. hutchisoni. El nombre de la especie hace referencia al Dr. Howard Hutchison, quien encontró el espécimen. Los autores interpretaron que Adelolophus es el más antiguo de los lambeosaurinos conocidos de América del Norte, de aproximadamente 78 millones de años.

Los restos del holotipo, UMPC 152028, son algo pobres y destaca un maxilar que coincide en apariencia con otros miembros del grupo Lambeosaurinae. Los hadrosáuridos de mediados del Campaniano son realmente raros y este nuevo género nos permite saber más acerca del tiempo evolutivo de Lambeosaurinae. Fueron encontrado en la Formación Wahweap que data del Campaniense, que en años recientes ha incrementado su riqueza paleontológica y está cada vez mejor documentada. Coexistió con el ceratopsiano Diabloceratops, con el saurolofino Acristavus y el tiranosáurido Lythronax, además de otros anquilosáuridos y paquicefalosauridos no descritos.

Referencias

Véase también 
Velafrons
Lambeosaurinae
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Lambeosaurinae
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico